Carlén oder Carlen ist der Familienname folgender Personen:

 Emilie Flygare-Carlén (1807–1892), schwedische Schriftstellerin
 Friedrich Carlén (1867–1907), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Gustaf Carlén (1890–1975), schwedischer Langstreckenläufer
 Hilda Carlén (* 1991), schwedische Fußballtorhüterin
 Jim Carlen (1933–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Louis Carlen (1929–2022), Schweizer Hochschulprofessor, Jurist und Politiker
 Oscar Carlén (* 1988), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Per Carlén (* 1960), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Theo Carlen (1928–1984), deutscher Politiker (CDU)